Schnepf ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Schnepf (* 1974), österreichische Mathematikerin
 Andreas Schnepf (* 1968), deutscher Chemiker
 Eberhard Schnepf (1931–2016), deutscher Zellbiologe
 Erhard Schnepf (1495–1558), deutscher Theologieprofessor
 Heinz Schnepf, deutscher Turner
 Theodor oder Dietrich Schnepf (1525–1586), deutscher Theologieprofessor